Punta Lunga (Croazia) – centro abitato della Croazia
 Punta Lunga (Isole Salomone) – punta dell'isola di Guadalcanal